Petrus Josephus Cautaerts (Pamel, 14 april 1881 - aldaar, 8 juni 1953) was gemeenteraadslid te Pamel, nu Roosdaal.

Biografie
Hij werd geboren als enige zoon van Cornelius Cautaerts en van Petronilla Appollonia Braeckmans. 

Petrus-Josephus werd tijdens de Eerste Wereldoorlog ingelijfd bij het 1ste regiment carabiniers. Liep tijdens de oorlog verschillende verwondingen op, waardoor hij oorlogsinvalide werd. Na de oorlog, in 1920 werd hij voorzitter van het V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders). En na 1944 was hij voorzitter van de Pamelse oud-strijders.

Begin jaren 50 werd Petrus-Josephus Cautaerts verkozen tot gemeenteraadslid van Pamel. Hij was gemeenteraadslid onder leiding van burgemeester Joseph De Schepper (1922-1958).

Petrus-Josephus Cautaerts huwde te Pamel op 27 augustus 1908 met Clementina Servranckx (1886-1976). Samen kregen ze vijf kinderen: René, Cesar, Jeanne, Albertine en Julienne.

Hij overleed op 72-jarige leeftijd te Pamel. Na de begrafenis in de Sint-Gaugericuskerk, werd hij bijgezet in de familiekelder op het oude kerkhof.

Belgisch militair in de Eerste Wereldoorlog
Gemeenteraadslid van Pamel